Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. April 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Istanbul